Sarıkamış (district), een Turks district in de provincie Kars
 Sarıkamış (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sarıkamış